Хандриков — русская фамилия.

 Хандриков, Лев Борисович (1926—2002) — Герой Советского Союза.
 Хандриков, Митрофан Фёдорович (1837—1915) — русский астроном и геодезист.